Mykolenko ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Mykolenko (* 1994), ukrainische Leichtathletin
 Witalij Mykolenko (* 1999), ukrainischer Fußballspieler